Gautschy ist der Familienname von:

 Heiner Gautschy (1917–2009), schweizerischer Radio- und Fernsehjournalist
 Rita Gautschy (* 1973), österreichisch-schweizerische Astronomin und Archäologin